Невіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Невіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Невіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Невіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена